Mužská čtyřhra Swiss Open Gstaad 2016 probíhala ve druhé polovině července 2016. Do deblové soutěže gstaadského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl bělorusko-uzbecký pár Aleksandr Buryj a Denis Istomin, jehož členové nestartovali společně. Buryj se rozhodl zúčastbit paralelně probíhající rakouské události Generali Open Kitzbühel. Istomin nastoupil do soutěže v páru s Britem Dominicem Inglotem, aby ve čtvrtfinále podlehli indickému páru Purav Raja a Divij Sharan.

Vítězem čtyřhry se stal čtvrtý nasazený chilsko-argentinský pár Julio Peralta a Horacio Zeballos, který ve finále zdolal chorvatsko-novozélandské turnajové jedničky Mata Paviće s Michaelem Venusem výsledkem 7–6 a 6–2. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a po únorovém Brasil Open 2016 vybojovali druhý společný titul. Peralta získal druhou kariérní trofej z debla a pro Zeballose to bylo čtvrté takové vítězství.

Nasazení párů 
  Mate Pavić /  Michael Venus (finále)
  Ajsám Kúreší /  André Sá (1. kolo)
  Dominic Inglot /  Denis Istomin (čtvrtfinále)
  'Julio Peralta /  Horacio Zeballos (vítězové)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

ATP Swiss Open
Tenis ve Švýcarsku v roce 2016
ATP World Tour 2016